Watjogan ist der Name folgender Flüsse in Russland:
 Watjogan (Agan), Nebenfluss des Agan (russisch )
 Watjogan (Traigorodskaja), Quellfluss der Traigorodskaja (russisch )